Полинове Поле () — украинская рок-группа из г. Львова. Была создана осенью 2004 года, первое выступление состоялось в феврале 2005 года. Музыкальный стиль «Полынового Поля» можно в общих чертах отнести к готик-металу, отдельные песни — к симфоник-металу и дум-металу.

История группы 
В начале 2005 года, создав первый материал, музыканты записали «демо» из четырёх песен. В следующие несколько месяцев «Полынове Поле» участвовали в концертах и рок-фестивалях во Львове и других городах западной Украины. Фестиваль «Тарас Бульба» в г. Дубно 2005 года принес им 2-ю премию, а «Рокотека» во Львове — первое место.

В 2006 году группа продолжает концертную деятельность и демо-записи, принимает участие в фестивалях «РокСіч », «Тарас Бульба» и большом количестве других, локальных концертов на западной Украине и в Киеве.

После значительного изменения состава в начале 2007 года музыка «Полынового Поля» в некоторой степени изменилась — стала заметно тяжелее, мелодичнее и ближе к ранее избранному стилю: готик-метал. К группе присоединились новые музыканты, среди них — солистка Львовской филармонии Марианна Лаба. Это позволило выйти на качественно новый уровень написания музыки и сценического исполнения.

«Полынове Поле» возвращается на сцену уже летом 2007 года. Следующий год принес ещё одну важную победу — гран-при фестиваля «Тарас Бульба-2008».

До конца 2008 года продолжается активная концертная деятельность, а с осени этого же года музыканты опять приступают к записи на студии, где создают первый официальный релиз — альбом «Чисті душі ».
Весной 2009 года выходит второй официальный релиз — альбом «На Семи Вітрах », куда вошли лучшие вещи с предыдущих лет творчества.

Весь 2009 год продолжаются выступления и написание нового музыкального материала. В сентябре этого года «Полынове Поле» выступили на самом большом готическом фестивале восточной Европы — «Дети Ночи: Чорна Рада». В октябре начинается работа по записи третьего альбома «Під Холодним Каменем », который был издан в конце декабря 2009 года.

За время своей деятельности, «Полынове Поле» выступали на одной сцене с такими известными группами, как Вій , ВВ, Inferno , Кому Вниз (Украина), Lake of Tears (Швеция), Cemetery Of Scream (Польша).

С начала 2010 года группа приостановила свою деятельность в связи с творческими разногласиями между участниками.

В конце 2016 года «Полынове Поле» возобновили работу в обновленном составе.
23 ноября 2017 г. был опубликован пятитрековый альбом «On The Edge Of The Abyss» , презентован на живом выступлении 2 декабря 2017 года во Львове.

Состав 
 Марианна Лаба — вокал-сопрано (с 2007)
 Андрей «Джон» Киндратович — бас-гитара, вокал-гроул, тексты (с 2004)
 Юрий Крупьяк — гитара, вокал-гроул (с 2007)
 Андрей Дывозор — клавишные (с 2016)
 Lycane Graven — барабаны (с 2018)

Дискография

Демо 
 Полинове Поле  (2005—2006)

Альбомы 
 Чисті Душі  (ЕР) (2008)
 На Семи Вітрах  (2009)
 Під Холодним Каменем  (ЕР) (2010)
 On The Edge Of The Abyss  (LP) (2017)
 Deceptive Reflections  (Single) (2019)

Сборники 
 «Тарас Бульба-2005» — live CD (2005)
 Компиляция журнала «Sacratum » № 3 (2006)
 Альбом-трибют группы «Вій » (2006)

Ссылки 
 Официальный веб сайт 
 Facebook
 YouTube 
 BandCamp 
 ReverbNation 
 SoundCloud 
 Encyclopaedia Metallum 

Дум-метал-группы Украины
Готик-метал-группы Украины